Arcidiocesi di Tebe, in Grecia
Diocesi di Tebe di Ftiotide, in Grecia
Diocesi di Tebe di Tebaide o Diospoli Superiore, in Egitto